Ангарское муниципальное образование — название муниципальных образований на территории Иркутской области.

 Ангарское муниципальное образование (Ангарский район) — муниципальный район Иркутской области, упразднённый в 2014 году.
 Ангарское муниципальное образование (Город Ангарск) — городское поселение в составе Ангарского района, упразднённое в 2014 году.
 Ангарское городское муниципальное образование (Ангарский городской округ) — городской округ, образованный в 2015 году путём слияния муниципальных образований, входивших в состав Ангарского района.